Golden Gate
 Golden Gate Bridge
 Golden Gate (Flórida)
 Golden Gate (Illinois)
 Golden Gate (filme), lançado em 1994 com Matt Dillon e Joan Chen

Desambiguação
Desambiguações de topônimos

pl:Złota Brama (ujednoznacznienie)